Почётный гражданин Казани () — звание, учреждённое в 2005 году и присваемое мэром Казани за «выдающийся вклад в развитие и процветание Казани, повышение ее роли и авторитета в Российской Федерации и на международной арене». Ранее существовало в Российской империи и СССР.

История

Казанская губерния 
Звание почётного гражданина Казани было учреждено впервые в 1864 году постановлением собрания Казанского городского общества по решению Казанского городского головы. Звание присваивалось как уроженцам Казани, так и высшим чиновникам Российской империи, внёсшим большой вклад в развитие Казани в области государственной, торгово-экономической и благотворительной деятельности. Постановление о присвоении звания принималось городской думой, а затем утверждалось императором, после чего имя нового почётного гражданина Казани заносилось в особую «Бархатную книгу». Первым почётным гражданином Казани в 1864 году стал Казанский, Вятский и Пермский генерал-губернатор А. Е. Тимашев. В дальнейшем звания были удостоены министр финансов М. Х. Рейтерн (1880), вдова профессора семинарии Ю. П. Годяева (1882), министр финансов И. А. Вышнеградский (1890), меценатка О. С. Александрова (1890), вице-адмирал И. Ф. Лихачёв (1891), министр финансов С. Ю. Витте (1894). Впоследствии новых почётных граждан не появилось, а после революции 1917 года практика присвоения этого звания была надолго забыта.

Татарская АССР 

В 1987 году звание почётного гражданина Казани было восстановлено постановлением Казанского городского Совета народных депутатов, согласно которому оно присваивалось «тем, кто показывает высокие образцы гражданского долга, героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, совершил грудовые подвиги, а также активно участвует в общественной, политической и культурной деятельности города». Решение о присвоении звания принималось исполнительным комитетом городского Совета народных депутатов и должно было производиться ежегодно к дню годовщины Октябрьской революции. Новым почётным гражданинам на торжественной церемонии вручалось соответствующее свидетельство и нагрудный знак с атласной лентой, а их имена с фотографиями вносились в Книгу почётных граждан города Казани.

В 1987 году первым обладателем почётного гражданства стал В. И. Ленин, а затем в том же году звания были удостоены ещё 13 человек — химик Б. А. Арбузов, писатель Г. Б. Баширов, конструктор В. П. Глушко, Герой Советского Союза М. П. Девятаев, писатель Н. С. Исанбет, партийный и государственный деятель С. Л. Князев, ветеран партии В. Н. Новикова, химик А. Н. Пудовик, участник революции и гражданской войны В. Н. Родин, участник революции и гражданской войны Ф. С. Семёнов, председатель казанской секции ветеранов Великой Отечественной войны С. А. Тагиров, художник Б. И. Урманче, участник гражданской и Великой Отечественной войн Я. Д. Чанышев. Таким образом, решения о присвоении почётного гражданства были приняты лишь дважды, в последующие годы награждений не производилось, а в 1999 году постановление об учреждении звания было признано утратившим силу.

Республика Татарстан 
В 2005 году, к 1000-летию Казани, традиция присвоения почётного гражданства была возрождена в очередной раз решением Казанского Совета народных депутатов, согласно которому звание стали присваивать за «выдающийся вклад в развитие и процветание Казани, повышение её роли и авторитета в России и на международной арене». Обладателями нового звания являются более 50 человек — деятелей искусства, культуры, науки и спорта, государственных и общественных деятелей; последнее присвоение состоялось в 2022 году.

Статут 

Звание почётного гражданина Казани присваивается «гражданам, внесшим выдающийся вклад в развитие и процветание Казани, повышение ее роли и авторитета в Российской Федерации и на международной арене» по следующим основаниям:
 выдающийся вклад в экономическое, социальное, духовное развитие города Казани, восстановление и сохранение его историко-архитектурного облика, строительство зданий и сооружений;
 поступки и дела, совершенные на благо города Казани и его жителей (благотворительная деятельность, пожертвования в особо крупных размерах, безвозмездное финансирование социально значимых проектов);
 авторитет гражданина у жителей города Казани, обретенный благодаря длительной общественной, политической, научной, спортивной, культурной, хозяйственной, а также иной деятельности с выдающимися результатами как для города Казани, так и Республики Татарстан, Российской Федерации.

Кандидатуры на присвоение звания предлагаются на заседаниях трудовых коллективов организаций, учреждений и предприятий, после чего соответствующие предложения рассматриваются соответствующей комиссией, а затем принимаются городской думой. Обладателю звания вручаются грамота, удостоверение, знак на ленте и его уменьшенная нагрудная копия, а его имя заносится в книгу почётных граждан Казани. Торжественная церемония присвоения звания проводится с участием мэра Казани накануне дня города. Лишение звания может быть произведено по решению суда в случае осуждения награждённого за совершение тяжких преступлений.

Знак почётного гражданина представляет собой изображение Зиланта, окружённое лавровой ветвью и декоративным орнаментом, а также обрамлённое снизу вьющейся лентой с надписью на татарском и русском языках: «Почетный гражданин города Казани — Казан шәһәренең мактаулы гражданины». Знак размерами 38 на 60 мм, выполненный из позолоченного серебра и эмали бордового цвета, при помощи декоративного кольца соединяется с лентой бордового цвета с желтой окантовкой. Уменьшенная копия знака совершенно ему идентична, имеет размеры 26 на 42 мм, крепится к прямоугольной колодке с изображением лаврового листа и имеет застежку для прикрепления к одежде.

Список почётных граждан Казани

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Награды Казани
Казань
Списки персоналий Казани